Zapóźnienie kulturowe jest zjawiskiem, w którym jeden z elementów konfiguracji kulturowej nie nadąża za innymi, nie jest w pełni rozwinięty.

Zobacz też 
 Kultura

Socjologia kultury